Thorsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Thorsch (1852 oder 1853–1924), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Alfons Thorsch (1872–1945), österreichischer Bankier 
 Benno Thorsch (1898–2003), deutscher Unternehmer
 Berthold Thorsch (1862–1922), österreichischer Jurist und Philosoph
 David Thorsch (genannt Eduard Thorsch; 1832–1883), österreichischer Bankier 
 Eduard Thorsch (1895–1977), deutscher Übersetzer 
 Leopold Thorsch (1833–1911), österreichischer Rabbiner 
 Otto Thorsch (1858–1936), österreichischer Bankier
 Philipp Thorsch (1831–1905), österreichischer Bankier